Лос Кокалес има више значења:

 Лос Кокалес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Кокалес (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику